Такмичење у троскоку за жене на 5. Светском првенству у атлетици 1995. у Гетеборгу одржано је 8. и 10. августа на Улеваи стадиону.

Титулу светског првака из Штутгарта 1993. бранила је Ана Бирјукова из Русије.

Земље учеснице 
Учествовале су 32 такмичарке из 22 земље .

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (3)
 (2)
 (2)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)

Рекорди пре почетка Светског првенства 1995. 
Стање 4. август 1995.
{| class="wikitable" width=100%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 1995.
|-
| Олимпијски рекорди
| colspan="5" style="text-align:center" | није на програму олимпијских игара
|-
| Светски рекорд
| rowspan="2" | Ана Бирјукова
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 15,09
| rowspan="2" | Штутгарт, Немачка
| rowspan="2" | 21. август 1993.
|- 
| Рекорд светских првенстава
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Ива Пранџева 
| 
| 14,97
| Лозана, Швајцарска
| 5. јул 1995.
|-
| Европски рекорд
| Ана Бирјукова
| 
| 15,09
| Штутгарт, Немачка
| 21. август 1993.
|-
| Северноамерички рекорд
| Ниурка Монтавло 
| 
| 14,60
| Хавана, Куба
| 24. јун 1994.
|-
| Јужноамерички рекорд
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Афрички рекорд 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Азијски рекорд
| Хуејжунг Ли 
| 
| 14,55| Сапоро, Јапан
| 19. јул 1992.
|-
| Океанијски рекорд| 
| 
| 
| 
| 
|-
! colspan="6" | Рекорди остварени на Светском првенству 1995.
|-
| Светски рекорд| rowspan="4" | Инеса Кравец
| rowspan="4" | 
| rowspan="4" | 15,50| rowspan="4" | Гетеборг, Шведска
| rowspan="4" | 10. август 1995.
|-
| Рекорд светских првенстава|-
| Најбољи светски резултат сезоне|-
| Европски рекорд|-
|}

 Најбољи резултати у 1995. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у троскоку пре првенства (5. августа 1995), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 1995.

 Освајачи медаља 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 8. августа 1995. године У 17:45. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 14,05 метара. Норму су прескочиле 11 такмичарке (КВ) а 1 се квалификовала на основу резултата (кв''').,,,

Финале 
Такмичење је одржано 10. августа 1995. године у 16:55.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1995. на сајту WA
 Резултати у троскоку на сајту WA 

Светско првенство у атлетици на отвореном 1995.
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном